Даймлер:

Персоны 
 Даймлер, Готтлиб (1834—1900) — немецкий инженер, конструктор и промышленник.
 Даймлер, Пауль (1869—1945) — немецкий инженер-механик, изобретатель, проектировщик автомобилей и двигателей, сын Г. Даймлера.

Предприятия 
 Daimler-Motoren-Gesellschaft основанное Готтлибом Даймлером, производитель автомобилей Мерседес (1890—1926), после слияния с Benz & Cie., образовавшая в 1926 году компанию
 Daimler-Benz, производителя автомобилей Мерседес-Бенц (1926—1988).
 Daimler AG — немецкий автомобилестроительный концерн.
 Austro-Daimler — австрийское подразделение Daimler Motoren Gesellschaft and Daimler-Benz (1899—1934).
 Daimler Motor Company (произносится как Дэмлер) — британская автомобилестроительная компания (1896—1960).